Asielzoekerscentrum (azc), opvangcentrum voor azielzoekers.
 Alphense Zwemclub (AZC), zwem- en waterpolovereniging uit Alphen aan den Rijn.